Die Spielzeit 1942 war die 11. reguläre Spielzeit der 1. Spielklasse im Schweizer Feldhandball.

Modus 
Der Titel Schweizermeister wurde in einer Gruppe mit acht Mannschaften ausgespielt.

Finalrunde

Rangliste

2. Schweizermeistertitel für den GG Bern

Einzelnachweise 

42
Handballveranstaltung 1942